Kif-Kif peut désigner :
 Kif-Kif, une série télévisée jeunesse québécoise, diffusée entre 2006 et 2008.

Kifkif peut désigner :
 Kifkif, une ONG de défense des droits des lesbiennes, gays, transgenres, bisexuels et intersexes au Maroc, fondée en 2005.

Voir aussi